Koepp ist der Familienname folgender Personen:

 David Koepp (* 1963), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Friedrich Koepp (1860–1944), deutscher klassischer Philologe und Archäologe
 Jean-Pierre Koepp (1934–2010), luxemburgischer Geschäftsmann und Politiker
 Juliane Koepp (* 1969), deutsche Dramaturgin
Martha Koepp-Susemihl (1872–1936), deutsche Malerin
 Rudolph Koepp (1830–1897), Chemiker, Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wilhelm Koepp (1885–1965), deutscher Theologe
 Volker Koepp (* 1944), deutscher Regisseur für Dokumentarfilme

Koepp ist der Name folgender Organisation:
 Koepp Schaum, chemisches Unternehmen in Oestrich-Winkel, Hessen

Siehe auch:
 Köpp
 Koep